Eichenwald steht für:
 Eichenwald (Waldgesellschaft), Wald mit überwiegendem Anteil von Bäumen der Gattung Eichen (lat.: Quercus)
 Eichenwald, Name der polnischen Landgemeinde Dąbrowa Łużycka von 1936 bis 1945

Eichenwald ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Alexandrowitsch Eichenwald (1863–1944), russischer Physiker und Architekt
 Anton Alexandrowitsch Eichenwald (1875–1952), russischer Komponist, Dirigent und Ethnograph
 Eduard Eichenwald (1859–1895), deutscher Theaterschauspieler
 Friederike Eichenwald (1805–1889), deutsche Theaterschauspielerin 
 Fritz Eichenwald (eigentlich Joseph Schmitz; 1901–1941), deutscher Politiker und Agent der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD)
 Ida Iwanowna Eichenwald (1842–1917), preußisch-russische Harfenistin und Hochschullehrerin
 Kurt Eichenwald (* 1961), US-amerikanischer Journalist und Autor
 Marie Eichenwald (1872–1936), deutsche Theaterschauspielerin
 Margarethe Eichenwald (1805–um 1889), deutsche Theaterschauspielerin, siehe Margarethe Hartmann 
 Margarita Alexandrowna Eichenwald (1866–1957), russische Theatersolistin
 Nikolai Alexandrowitsch Eichenwald (1873–1934), russischer Architekt

Siehe auch:
 Aichenwald
 Der verzauberte Eichenwald
 Eichwald
 Eichenwaldgraben
 Eichen- und Akazienwäldchen
 Alte bodensaure Eichenwälder mit Quercus robur auf Sandebenen
 Klosterwald Maria Eich